Charles Meylan ist der Name folgender Personen:

* Charles Meylan (Botaniker) (1868–1941), Schweizer Botaniker
 Charles Meylan (Uhrmacher) (1889–1966), Schweizer Uhrmacher und Unternehmer 
 Charles-Henri Meylan (1842–1916), Schweizer Uhrmacher und Unternehmer